Lohrberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Lohrberg (Spessart) (537,1 m), im Spessart bei Ruppertshütten (Lohr am Main), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Lohrberg (Siebengebirge) (432,4 m), im Siebengebirge bei Ittenbach (Königswinter), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lohrberg (Elbergrund) (285 m), im Elbergrund bei Geismar (Fritzlar), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Lohrberg (Frankfurt am Main) (185 m), im kreisfreien Frankfurt am Main, Hessen

Lohrberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Lohrberg (1860–1936), deutscher Partei- und Gewerkschaftsfunktionär (SPD/FAV)
 Frank Lohrberg (* 1964), deutscher Landschaftsarchitekt

Siehe auch:
 Lorberg